Каспий — Казахстанский мини-футбольный клуб из города Актау, выступающий участник в Чемпионате Казахстана по мини-футболу.

{|МФК Каспий|}

Мангистауский Футзальный Клуб Каспий